Филипп Гоффен ():
  (род. 1953) — бельгийский журналист и аниматор.
 Гоффен, Филипп (род. 1967) — бельгийский политик.